Ел Пасо дел Агила има више значења:

 Ел Пасо дел Агила (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пасо дел Агила (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пасо дел Агила, Висенте Ескобедо (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику